Botanica bezeichnet:

 einen Bezirk von Chișinău, siehe Botanica
 eine Musikgruppe aus New York, siehe Botanica (Band)

sowie 

 Bibliotheca Botanica, ein Werk von Carl von Linné
 Botanica in Originali, ein Werk von Johann Hieronymus Kniphof
 Critica Botanica, ein Werk von Carl von Linné
 Fundamenta Botanica, ein Werk von Carl von Linné
 Botanica: Das ABC der Pflanzen. 10.000 Arten in Text und Bild, ein Pflanzenlexikon, herausgegeben von Gordon Cheers